El término cazuela puede referirse a:

 Cazuela, recipiente de cocina.
 Cazuela de barro, recipiente de tierra cocida, también se usa para cocinar la cazuela.
 Cazuela, variedad de platos de la gastronomía del Cono Sur.
 Paraíso, zona más alta de un teatro.